Stadio Diego Armando Maradona – stadio dell'Argentinos Juniors, ubicato a Buenos Aires;
Stadio Diego Armando Maradona – stadio del comune di Napoli,  ubicato nel quartiere Fuorigrotta, ospitante gli incontri calcistici interni della Società Sportiva Calcio Napoli.